Fireball (album), album van Deep Purple uit 1972
Fireball (single), single van Pitbull & John Ryan uit 2014